Террелл Эльдорадо Оуэнс (7 декабря, 1973), или просто известен по инициалам T.O., бывший профессиональный игрок в американский футбол, игравший на позиции ресивера в Национальной Футбольной Лиге за Сан-Франциско Форти Найнерс, Филадельфия Иглз, Даллас Ковбойз, Баффало Биллс и Цинциннати Бенгалс. Шестикратный обладатель Пробоула. В 2018 году был введен в Зал славы Pro Football.

Карьера 
Оуэнс играл в баскетбол и американский футбол за Университет Теннесси в Чаттануге, и был выбран на драфте NFL в 1996 году командой Сан-Франциско Форти Найнерс. В 2004 году был переведен в команду Филадельфия Иглз. Через два года играл за Даллас Ковбойз, 4 марта 2009 года контракт с ним был расторгнут. Позже его карьера резко пошла на спад и он закончил ее в 2012 году.

Статистика

Личная жизнь 
27 сентября 2006 года, Оуэнс пытался покончить с собой передозировкой Гидрокодона. Также в его жизни было много семейных скандалов.

Являлся лицом обложки игры ESPN NFL 2K5.

Примечания 

Игроки в американский футбол США
Выпускники Университета Теннесси в Чаттануге